Geografia:
 Herrera – gmina w Hiszpanii w prowincji Sewilla
 La Herrera – gmina w Hiszpanii w prowincji Albacete
 Herrera – prowincja w środkowej części Panamy
 Herrera – przystanek kolejowy w San Sebastián

Osoby o tym nazwisku:
 Aaron Herrera (ur. 1997) – amerykański piłkarz pochodzenia gwatemalskiego
 Abel Herrera (ur. 1985) – peruwiański zapaśnik
 Agustín Herrera (ur. 1985) – meksykański piłkarz
 Alfonso Herrera (ur. 1983) – meksykański aktor i piosenkarz
 Ander Herrera (ur. 1989) – hiszpański piłkarz
 Ángel Herrera Oria (1886–1968) – hiszpański duchowny rzymskokatolicki
 Ángel Herrera Vera (ur. 1957) – kubański bokser
 Antonio Herrera Toro (1857–1914) – wenezuelski malarz i dziennikarz
 Arquímedes Herrera (1935–2013) – wenezuelski lekkoatleta, sprinter
 Astrid Carolina Herrera (ur. 1963) – wenezuelska aktorka
 Aurelio Herrera (1876–1927) – amerykański bokser
 Balbina Herrera (ur. 1954) – panamska polityk
 Carl Herrera (ur. 1966) – wenezuelski koszykarz
 Carlos Herrera – wenezuelski zapaśnik
 Carlos Herrera – kubański bokser
 Carlos Herrera y Luna (1856–1930) – gwatemalski polityk
 Carolina Herrera (ur. 1939) – wenezuelska projektantka mody
 César Herrera – panamski zapaśnik
 Cristian Herrera (ur. 1991) – hiszpański piłkarz
 Demetrio Herrera Sevillano (1902–1950) – panamski poeta
 Dilson Herrera (ur. 1994) – kolumbijski baseballista
 Dionisio de Herrera (1781–1850) – honduraski i nikaraguański polityk
 Eduardo Herrera (ur. 1988) – meksykański piłkarz
 Efraín Herrera (ur. 1959) – meksykański piłkarz
 Eladio Herrera (1930–2014) – argentyński bokser
 Elías Herrera – wenezuelski zapaśnik
 Emanuel Herrera (ur. 1987) – argentyński piłkarz
 Enrique Herrera (ur. 2003) – peruwiański zapaśnik
 Fernando de Herrera (1534–1597) – hiszpański poeta i humanista
 Francisco de Herrera (starszy) (1576–1656) – hiszpański malarz
 Francisco de Herrera (młodszy) (1622–1685) – hiszpański malarz
 Héctor Herrera (ur. 1959) – kubański lekkoatleta, biegacz
 Héctor Herrera (ur. 1990) – meksykański piłkarz
 Helenio Herrera (1910–1997) – argentyński piłkarz i trener
 Heriberto Herrera (1926–1996) – paragwajski piłkarz i trener
 Irisberto Herrera (ur. 1968) – kubański szachista (od 2007 reprezentant Hiszpanii)
 Irisdaymi Herrera (ur. 1992) – kubańska lekkoatletka, skoczkini w dal
 Irving Herrera (ur. 1967) – panamski zapaśnik
 Isaac Herrera (ur. 1993) – peruwiański bokser
 Jaime Herrera Beutler (ur. 1978) – amerykańska polityk
 Javier Herrera Corona (ur. 1968) – meksykański duchowny rzymskokatolicki
 Jesús José Herrera Quiñonez (ur. 1961) – meksykański duchowny rzymskokatolicki
 Jesús Herrera Jaime (ur. 1995) – kubański siatkarz
 Jhoel Herrera (ur. 1980) – peruwiański piłkarz
 Johnny Herrera (ur. 1981) – chilijski piłkarz
 José Herrera – meksykański bokser
 José Joaquín de Herrera (1792–1854) – meksykański wojskowy i polityk
 José de la Paz Herrera (1941–2021) – honduraski piłkarz i trener
 José Óscar Herrera (ur. 1965) – urugwajski piłkarz
 Juan de Herrera (1530–1597) – hiszpański architekt i matematyk
 Juan Vicente Herrera (ur. 1956) – hiszpański polityk i prawnik
 Julio Herrera y Reissig (1875–1910) – urugwajski poeta
 Kelvin Herrera (ur. 1989) – dominikański baseballista
 Kristin Herrera (ur. 1989) – amerykańska aktorka
 Luis Herrera (ur. 1961) – kolumbijski kolarz szosowy
 Luis Herrera Campins (1925–2007) – wenezuelski prawnik i polityk
 Luis Fernando Herrera (ur. 1962) – kolumbijski piłkarz
 Luis Herrera (ur. 1971) – meksykański tenisista
 Manuel Herrera (ur. 1981) – hiszpański piłkarz
 Martín Herrera (ur. 1970) – argentyński piłkarz
 Mayra Herrera (ur. 1988) – gwatemalska lekkoatletka, chodziarka
 Miguel Herrera (ur. 1968) – meksykański piłkarz
 Miguel Herrera (ur. 1989) – meksykański piłkarz
 Mike Herrera (ur. 1976) – amerykański muzyk
 Nelson Herrera – kolumbijski zapaśnik
 Néstor Rafael Herrera Heredia (ur. 1933) – ekwadorski duchowny rzymskokatolicki
 Odubel Herrera (ur. 1991) – wenezuelski baseballista
 Pablo Herrera (ur. 1987) – kostarykański piłkarz
 Pedro Herrera (ur. 1959) – hiszpański piłkarz
 Raymond Herrera (ur. 1972) – amerykański perkusista
 Robert Herrera (ur. 1989) – urugwajski piłkarz
 Roberto Herrera – argentyński tancerz tanga
 Ruperto Herrera (ur. 1949) – kubański koszykarz
 Sergio Herrera (ur. 1981) – kolumbijski piłkarz
 Tomás de Herrera (1804–1859) – nowogrenadzki polityk i wojskowy
 Tomás Herrera (1950–2020) – kubański koszykarz
 Víctor Herrera (ur. 1980) – panamski piłkarz
 Yangel Herrera (ur. 1998) – wenezuelski piłkarz
 Yusleinis Herrera (ur. 1984) – kubańska siatkarka